

Тепловка — село, Кочкуровський район, Мордовія
 Тепловка — село, Рузаєвський район, Мордовія
 Тепловка — присілок, Чамзінський район, Мордовія

Див. також 
 Теплівка